Хотяны — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Татарского сельского поселения. Население — 46 жителей (2007 год).
 
Расположена в западной части области в 26 км к юго-западу от Монастырщины, в 36 км южнее автодороги  (Смоленск — Красный — Гусино), на берегу реки Лынья. В 51 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Гусино на линии Москва — Минск.

В деревне функционирует магазин, медицинский пункт, клуб. Налажено автобусное сообщение с районным центром — Монастырщина.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Известные уроженцы 
  (1922—1985) — белорусский ученый в области ветеринарии.

Примечания 

Населённые пункты Монастырщинского района